Jorge Camacho, pintor cubano.
 Jorge Perestrelo de Velosa Camacho, herói monárquico português.

Desambiguações de antropônimos